Miejscowości w USA:
 Colony – miejscowość w stanie Alabama, w hrabstwie Cullman
 Colony – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Anderson
 Colony – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Washita
 The Colony – miejscowość w stanie Teksas

Gminy w USA:
 Colony (ang. Colony Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Adams
 Colony (ang. Colony Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Delaware
 Colony (ang. Colony Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Greeley
 Colony (ang. Colony Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Knox
 Colony – serial telewizyjny stacji USA Network